Nobile steht für:

 Adel, Gesellschaftsschicht
 Nobile (Erbtitel), italienischer Adelstitel
 Nobile (Mondkrater), benannt nach Umberto Nobile
 Nobile (Schiff), ein deutsches Segelschiff
 Nobile-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Nobile ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Nobile (1920–2004), US-amerikanischer Biologe
 Ivan De Nobile (* 1979), italienischer Straßenradrennfahrer
 Jacques Nobile (1926–1980), Schweizer Architekt
 Julio Nobile (* 2001), argentinischer Leichtathlet
 Peter von Nobile (1774–1854), österreichischer Architekt und Hofbaumeister
 Rio Nobile (1897–1961), deutscher Schauspieler
 Roberto Nobile (* 1947), italienischer Schauspieler
 Umberto Nobile (1885–1978), italienischer Luftschiffpionier und General

Siehe auch:
 Nobili